Damba kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Damba, kommun, Uíge,

Burundi 

 Damba (vattendrag i Burundi), Bururi,

Nigeria 

 Cross River, delstat, 
 Damba (ward), Sokoto, Illela, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar